Il doppio del torneo di tennis Adelaide Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Andrew Florent che hanno battuto in finale Ben Ellwood e Mark Philippoussis 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Todd Nelson /  Leander Paes (primo turno)
 Kent Kinnear /  Arne Thoms (primo turno)

 Jon Ireland /  Nicklas Utgren (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Mark Petchey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Adelaide Challenger 1993